Кирпичная улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Мартына Небабы.

Нет примыкающих улиц.

История 
В начале 1930-х годов в восточном направлении от улицы Т. Г. Шевченко была проложена Кирпичная улица — название связано с расположенностью поблизости к кирпичному заводу. В конце 1930-х годов на улице были возведены производственные помещения промышленной артели имени XVIII партсъезда, где изначально в 1936 году начала работу каретная мастерская. 

В 1955 году часть (конец) Кирпичной улицы была объединена с улицами Ницберга и Новошевченковская в единую улицу Боженко. В 1955 году часть Кирпичной улицы была переименована на улица Восемнадцатого партсъезда — в честь XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 

В 1960 году обозостроительная артель преобразована в деревообрабатывающий завод, а в 1961 году к заводу присоединена артель «Деревообработчик» и предприятие получило название «Черниговская мебельная фабрика» (улица Мартына Небабы, дом № 106).

24 декабря 2015 года улице было возвращено историческое название, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 308-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица проложена в восточном направлении, дойдя до Черниговской мебельной фабрики делает поворот в северном направлении. Парная и непарная стороны заняты усадебной и многоэтажной жилой (10-этажные дома) застройкой. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 131 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПАРТЗ’ЇЗДУ ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова